Albertus-Universität ist die Bezeichnung für

Albertus-Universität Königsberg
die Universität Freiburg im Breisgau vor dem Jahr 1820